Сьело-драйв () может означать:
 Сьело-драйв — улица в районе , Лос-Анджелес.
 «Сьело-драйв» — переносное название для дома Сьело-драйв, 10050, в котором членами банды Чарли Мэнсона была убита актриса Шэрон Тейт.